Alexander Shamil'evich Melik-Pashayev ( em russo: Александр Шамильевич Мелик-Пашаев) (23 de outubro de 1905 - 18 junho de 1964) foi maestro soviético e diretor musical do Teatro Bolshoi de Moscovo.

Ligações externas 
Biografia
 Portal VOR

Melik-Pashayev